Аугсткалне () — топоним в Латвии:
 Аугсткалне — населённый пункт в Удришской волости Краславского края.
 Аугсткалне — населённый пункт в Аугсткалнской волости Терветского края.